En retroflex approximant är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som  (ett vänt r med en krok).

Egenskaper 
Egenskaper hos den retroflexa approximanten:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonande, vilket betyder att stämläpparna är spända under uttalet och därmed genererar en ton.
 Den är retroflex, vilket betyder att den uttalas genom att tungspetsen viks bakåt och trycks mot gommen.
 Den är en approximant, vilket betyder att den uttalas utan någon påtaglig förträngning.

Användning i språk 
Den retroflexa approximanten återfinns i bland annat mandarin som uttal av fonemet  och i tamil.

Fonetik
Konsonantljud